Râuri în Germania
Kinzig (Rin), numit și Kinzig (Hessen)
Kinzig (Mümling), 
Alte utilizări
Kinzigpass, în Elveția
Ober-Kinzig, cartier în Bad König (Hessen)

Toponime germane